Rarwino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gm. Białogard
 Rarwino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gm. Kamień Pomorski